Le nom Tehama peut désigner :
 le mont Tehama ;
 le comté de Tehama en Californie ;
 Tehama, une ville de Californie.